ООО «Архыз Оригинал» — российская компания, производитель минеральной воды «Архыз Vita». Дата регистрации — 23.11.2017 г. Главный офис расположен в городе Черкесск Карачаево-Черкесской республики Российской Федерации.

Компания владеет торговыми марками «Архыз Vita», «Архыз Vita для малышей», «Vita», «Vita TasteFull», «Vita CareFull» и «Selecta», которые относятся к бутилированной питьевой воде. По оценкам британской консалтинговой компании Euromonitor International, в 2019 году доля марки «Архыз» на российском рынке достигала 3%, что соответствует шестому месту в рейтинге популярности.

История 
Первым собственником торговой марки «Архыз» было акционерное общество «Висма». Компания была зарегистрирована 18.05.1993 года в селе Архыз Карачаево-Черкесской республики. В 2001 году она получила эксклюзивные права на добычу и разлив минеральной воды на территории Тебердинского Биосферного заповедника. В 2008 г. модернизировала производство, установив разливочные линии французской компании Sidel, и получила сертификат соответствия системе менеджмента качества ISO 9001. Компания также наладила производство детской минеральной воды «Архызик» — первой в России, получившей Заключение Института Питания РАМН. 

В 2014 году финансовые показатели ЗАО «Висма» ухудшились  — фирма понесла убыток в размере 108,98 миллионов рублей. В 2017 году компания была признана банкротом. Ситуацией воспользовались сразу несколько предприятий, которые вывели на рынок свою продукцию под наименованием, сходным или тождественным с «Архыз». 

В 2016 году долг ЗАО «Висма» перед ПАО «Сбербанк» был продан московкой компании ООО «Дельта». Сумма сделки составила 968 миллионов рублей.  В 2017 году были зарегистрированы новые компании — ООО «Архыз Оригинал» и ООО «Торговый дом Дельта». В их компетенцию вошли производство и дистрибуция бутилированной минеральной воды соответственно. 

В 2020 году был проведён ребрендинг минеральной воды. Новый дизайн упаковки и этикетки призван обособить производителя от недобросовестных конкурентов и подражателей. Компания «Архыз Оригинал» владеет эксклюзивными правами на добычу и разлив воды в Тебердинском Биосферном заповеднике.

С 1 января 2021 года прекращён выпуск бутилированной минеральной воды под прежним брендом «Архыз» от имени ЗАО «Висма». Единственным производителем осталась компания ООО «Архыз Оригинал», производящая продукцию под новым брендом «Архыз Vita». Ещё одним новшеством стал выпуск купажированной минеральной воды Selecta, представляющей собой смесь минеральных вод из разных скважин. В пресс-релизе производителя указано, что это персонифицированный продукт с мягким вкусом, лишенный ограничений в употреблении, при этом обладающий всеми полезными свойствами минеральных вод.

Собственники и руководство 
Предположительно, инициатором восстановления бренда «Архыз» и правопреемником ЗАО «Висма» стала холдинговая компания АФК «Система», которая также владеет телекоммуникационным оператором МТС и производителем минеральной воды «Ессентуки». По данным издания «КоммерсантЪ», АФК «Система» заинтересована в расширении портфеля брендов в сфере FMCG. Эксперты отмечают, что это поможет оптимизировать затраты на логистику и маркетинг, а также усилить конкурентные позиции корпорации.

Журналисты издания «КоммерсантЪ» установили, что корпорация предоставила ООО «Архыз Оригинал» заём в размере 291 миллион рублей. Впоследствии эта информация подтвердилась. ООО «Система телеком активы» подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о приобретении 100% доли в ООО «Архыз Оригинал». 

По состоянию на начало 2022 года, формальным собственником ООО «Архыз Оригинал» является ООО «Юридическая компания Вангвард». В свою очередь, она входит в структуру АО «Апрель», мажоритарным собственником которой является Роберт Саркисов. Генеральный директор ООО «Архыз Оригинал» и ООО

«ЮК Вангвард» — Руслан Салманович Керимов, связанный с АФК «Система» через аффилированную фирму ООО «ЕЦО».

По состоянию на конец июня 2022 года владельцем становится «Дочка» АФК «Система», которая купила производителя минералки «Архыз» за ₽450 млн.

Примечания 

Минеральные воды
Карачаево-Черкесия
Производители продуктов питания России